Combs Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Combs Peak (Kalifornien)	
 Combs Peak (Nevada)